Ahooja ist der Familienname folgender Personen:

 Krishna Ahooja-Patel (1929–2018), indische Gewerkschafterin, Frauenrechtlerin, Publizistin und Pazifistin
 Mikhaïl Ahooja, kanadischer Filmschauspieler